Dendrobates (kikkers), geslacht van kikkers uit de familie pijlgifkikkers.
 Dendrobates (orchideeënfamilie), geslacht van orchideeën uit de onderfamilie Epidendroideae.